Le tournoi de tennis d'Ogden est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute du  au .

Pat Medrado remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Budařová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catherine Tanvier et Iva Budařová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Ogden
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Ogden
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en février 1982